Села в Україні:
 Калинівщина — Полтавська область, Гадяцький район
 Калинівщина — Тернопільська область, Чортківський район